Artsen zonder Grenzen
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Universitair Medisch Centrum Groningen, voorheen Academisch Ziekenhuis Groningen geheten